Bieg na 5000 metrów kobiet w łyżwiarstwie szybkim na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 rozegrano 17 lutego na torze L’anneau de vitesse. Mistrzynią olimpijską na tym dystansie została Niemka Gunda Niemann.

Wyniki

Bibliografia 
  

Łyżwiarstwo szybkie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992